Камбарская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Камбарская волость — в составе Осинского уезда Пермской губернии.
 Камбарская волость — в составе Евпаторийского уезда Таврической губернии.